Peter Andrews (antropoloog)
 pseudoniem van Steven Soderbergh